Das Ringen im Freistil im Weltergewicht der Männer bei den Olympischen Sommerspielen 2016 wurde am 19. August in der Arena Carioca 2 ausgetragen. Pro Nation durfte maximal ein Athlet antreten. Das zulässige Körpergewicht eines Athleten betrug bis zu 74 kg.

Zeitplan 
Alle Zeiten sind Ortszeiten (UTC−3)

Ergebnisse

Finalrunde

Hoffnungsrunde 

Legende:
 A: Aufgabe
 na: Sieg durch Nichtantritt

Endstand

Weblinks 

 Ergebnis

Freistil Weltergewicht